A61 kan avse:

 A61 (motorväg, Frankrike), se Motorvägar i Frankrike
 A61 (motorväg, Tyskland)
 A61 (England) – en väg i England